Ancistrolepis beringianus är en snäckart som beskrevs av Dall 1919. Ancistrolepis beringianus ingår i släktet Ancistrolepis och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
beringianus